Resultats de la lliga de Tercera categoria del Campionat de Catalunya de futbol 1912-1913.

Classificació

Resultats 

Notes
 Jornades 5 i 6: Manresa no es presentà.
 Jornada 6: Gladiator no es presentà.
 Jornada 8: Júpiter i Mercantil no es presentaren.
 Jornada 9: Gladiator es retirà al minut 20.
 Jornada 14: el partit Terrassa-Mercuri es jugà al camp de l'Universitary.
 (s/d) — sense dades

Referències

Bibliografia 
 Hemeroteca La Vanguardia
 Hemeroteca El Mundo Deportivo 

Temporades del Campionat de Catalunya de futbol
Competicions esportives del 1912 a Catalunya
Competicions esportives del 1913 a Catalunya